Theater Waidspeicher steht für: 
 Theater Waidspeicher (Gebäude)
 Theater Waidspeicher (Puppentheater)